Ветеранос де ла Револусион има више значења:

 Ветеранос де ла Револусион, Блоке 1606 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ветеранос де ла Револусион (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику